Элвин Рой «Элли» Моррисон (; , Маршалтаун, Айова, США — , Омаха, Небраска, США) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион США (1926—1928) по вольной борьбе.

Биография 

Родился в 1904 году в Миддлтауне, штат Айова, в семье железнодорожника Этана Аллена Моррисона и его жены Сары Джин Моррисон. В школе занимался различными видами спорта, в том числе и борьбой, был дважды чемпионом штата среди студентов колледжа. Участвовал в отборочных соревнованиях для участия в  Летних Олимпийских играх 1924 года, но проиграл. Утверждается, в ходе этих соревнований Элли Моррисон потерпел единственное поражение в официальных схватках.

Уже с 1925 года он, будучи студентом, тренировал команду борцов своего колледжа.

Первую награду за пределами штата выиграл в 1926 году, победив на национальном чемпионате. Он был замечен представителями Иллинойсского университета, которые пригласили его учиться в нём, и несмотря на протесты поклонников в Айове и предложение университета Айовы, Элли Моррисон перебрался в Иллинойс. Обучаясь в университете, он продолжал занятия борьбой, а также играл в футбол за Fighting Illini. Выиграв в 1928 году национальный чемпионат, был отобран для участия в олимпиаде. Перед отправкой команда США проходила сборы в Вест-Пойнте.

В 1927 году Элли Моррисон женился и на Олимпиаду отправился с молодой женой.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в категории до 61 килограмма; титул оспаривали 9 человек. Турнир в вольной борьбе проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после поражения, с дальнейшими схватками за второе и третье места. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 12 спортсменов.

2 марта 1929 года был вынужден оставить карьеру из-за перелома позвонка. После окончания карьеры в большом спорте стал тренером по борьбе и американскому футболу . В 1930 году он окончил университет и начал работать в Пенсильванском университете. В Филадельфии у него родилась дочь, и вскоре семья перебралась в Омаху, где Элли Моррисон и прожил оставшуюся жизнь. Был тренером по борьбе и футболу в Doane College, затем в Центральной школе Омахи, и его команда стала четырёхкратным чемпионом штата.

Принимал участие во Второй мировой войне, служил во флоте, в качестве унтер-офицера. После окончания войны тренировал в Университете Небраски. Умер в 1966 году.

Принят в Зал славы борьбы США в 1993 году, а также в несколько залов славы различных учебных заведений. Имя Элли Моррисона носит школа в Мидлтауне.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от США
Борцы полулёгкого веса